Onderdistrict in Indonesië
 Mojowarno (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Mojowarno (Kaliori), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Mojowarno (Mojowarno), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java